Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских Играх 1936 года проходили с 7 по 16 августа. Победителем стала сборная США. Всего в баскетбольном турнире приняло участие 23 команды.

Медалисты

Регламент 
На Олимпиаде должны были сыграть 23 команды. Во второй отборочный раунд выходят 12 победителей матчей первого отборочного раунда плюс 6 сборных по итогам первого утешительного раунда, в котором встречались проигравшие в первом отборочном раунде.

В третий отборочный раунд выходят 9 победителей матчей второго отборочного раунда плюс 5 сборных по итогам второго утешительного раунда, в котором встречались проигравшие в отборочном раунде.

В четвертьфинал выходят 8 сборных по итогам третьего отборочного раунда, которые разыгрывают места с 1-го по 8-ое.

Предварительный этап

Первый отборочный раунд 
Сборная Филиппин автоматически вышла во второй отборочный раунд.

Первый утешительный раунд 
Сборная Польши автоматически вышла во второй отборочный раунд.

Второй отборочный раунд

Второй утешительный раунд 
Сборная Эстонии автоматически вышла в третий отборочный раунд.

Третий отборочный раунд 
Сборные США и Перу автоматически вышли в четвертьфинал.

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация за 5-8 места

Матчи за 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Архив сайта ФИБА
 Олимпийский баскетбольный турнир 1936 года на сайте www.sports-reference.com
 Олимпийский баскетбольный турнир 1936 года на сайте linguasport.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1936
1936 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Германии